Zawody pucharu świata w biathlonie w miejscowości Nové Město na Moravě były piątymi w sezonie 2011/2012 w tej dyscyplinie sportu. Konkurencje rozgrywane były w dniach 11-15 stycznia. Rywalizacja odbywała się w biegu indywidualnym, sprincie oraz w biegu pościgowym.

Pierwszego dnia rozegrano bieg indywidualny kobiet. Wygrała Finka Kaisa Mäkäräinen przed Szwedką Heleną Ekholm i Niemką Magdaleną Neuner. Drugiego dnia rozegrano bieg indywidualny mężczyzn. Wygrał Rosjanin Andriej Makowiejew przed Norwegiem Emilem Hegle Svendsenem i Szwedem Björnem Ferrym. Trzeciego dnia rozegrano sprint kobiet. Wygrała Rosjanka Olga Zajcewa przed Norweżką Torą Berger i Niemką Magdaleną Neuner. Czwartego dnia rozegrano sprint mężczyzn. Wygrał Norweg Emil Hegle Svendsen przed francuskimi braćmi Simonem i Martinem Fourcadem. Ostatniego dnia rozgrywano biegi pościgowe. Wśród kobiet wygrała Norweżka Tora Berger przed Szwedką Heleną Ekholm i Francuzką Marie-Laure Brunet. Wśród mężczyzn wygrał Rosjanin Anton Szypulin przed Francuzem Martinem Fourcade i Niemcem Arndem Peifferem.

Program zawodów

Zestawienie medalistów

Mężczyźni

Kobiety

Biegi indywidualne – 11.01.2012, 12.01.2012

Kobiety 

Do zawodów zgłoszonych zostało 91 zawodniczek. Przed startem wycofały się  Monika Hojnisz i  Ľubomíra Kalinová. W trakcie biegu wycofała się  Marie-Laure Brunet.

Wyniki:

Mężczyźni 

Do zawodów zgłoszonych zostało 103 zawodników. Przed startem wycofali się  Serhij Sedniew i  Krzysztof Pływaczyk. W trakcie biegu wycofali się  Thorsten Langer i  Edgars Piksons.

Wyniki:

Sprinty – 13.01.2012, 14.01.2012

Kobiety 

Do zawodów zgłoszonych zostało 94 zawodniczek. Przed startem wycofała się  Fanny Welle-Strand Horn. W trakcie biegu wycofała się  Marine Bolliet.

Wyniki:

Mężczyźni 

Do zawodów zgłoszonych zostało 104 zawodników. Przed startem wycofali się  Rune Brattsveen i  Nathan Smith.

Wyniki:

Biegi pościgowe – 15.01.2012

Kobiety 

Do zawodów zgłoszonych zostało 60 zawodniczek. Przed startem wycofała się  Susan Dunklee. W trakcie biegu wycofała się  Laure Soulié. Zdublowane zostały  Martina Chrapanova,  Yuki Nakajima i  Eevamari Oksanen.

Wyniki:

Mężczyźni 

Do zawodów zgłoszonych zostało 60 zawodników. Przed startem wycofali się  Andrij Deryzemla,  Ołeh Bereżnyj,  Simon Eder i  Michaił Kleczerow. W trakcie biegu wycofali się  Jean-Philippe Leguellec i  Sven Grossegger.

Wyniki:

Przypisy

Linki zewnętrzne 

Puchar Świata w biathlonie 2011/2012